131-й стрелковый корпус — воинское соединение Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

Формирование и боевые действия 
Корпус формировался в августе-сентябре 1944 года в 14-й армии.

В действующей армии с 11.08.1944 по 09.05.1945

Перед Петсамо-Киркенесской операцией занимал позиции южнее озера Чапр, имея соседом слева 99-й стрелковый корпус. Находился на направлении главного удара армии. 07.10.1944 части корпуса перешли в наступление на опорный пункт Малый Кариквайвишь, к 15:00 прорвали главную полосу обороны врага и устремились к реке Титовке, форсировали её, захватили плацдарм, утром 08.10.1944 вели бои по расширению плацдарма. Затем, с боями корпус наступал на Петсамо с востока и 15.10.1944 освободил город в числе других соединений. После освобождения Петсамо корпусу предстояло очистить от врага район к западу от Петсамо до норвежской границы. Наступая, продвигался на северо-запад в направлении на Тарнет. 17.10.1944 части корпуса (45-я стрелковая дивизия) вышла на норвежскую границу, 22.10.1944 корпус освободил Тарнет, 24-25.10.1944 года форсировал Бек-Фьорд, и принял участие в освобождении Киркенеса.

На этом боевые действия корпуса в ходе войны закончились, части корпуса до конца войны находились в Норвегии и советском Заполярье.

Полное наименование 
131-й стрелковый Краснознамённый корпус

Боевой состав

Командование

Командиры 
 Бутылев, Василий Ананьевич (15.08.1944 по 23.08.1944), полковник
 Абсалямов, Минзакир Абдурахманович (с 23.08.1944 по 19.09.1944), генерал-майор
 Бутылев, Василий Ананьевич (19.09.1944 по 28.09.1944), полковник
 Алексеев, Зиновий Нестерович (с 29.09.1944 по 23.10.1944), генерал-майор
 Коротков, Фёдор Фёдорович (с 24.10.1944 по 04.11.1944), генерал-майор
 Пигаревич, Борис Алексеевич (с 05.11.1944 по 03.01.1945), генерал-лейтенант
  Голосов, Дмитрий Николаевич (04.01.1945 по ??.05.1948), генерал-майор

Начальники штаба 
.
 Климахин, Сергей Ефимович (??.09.1946 по ??.03.1948), гв. полковник.
.

Награды

Примечания

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 Перечень № 4 управлений корпусов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Командный состав РККА и РКВМФ в 1941—1945 годах

Литература 

Стрелковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году